Stephen Smith – angielski piłkarz (1874-1935)
 Stephen Smith – australijski polityk (ur. 1955)
 Stephen Smith – brytyjski bokser (ur. 1985)